Солнечное затмение 11 августа 2018 года — частное солнечное затмение 155 сароса, которое было видно на севере Северной Америки, в Гренландии, Северной Европе и Азии. Наибольшая фаза частного затмения зарегистрирована в районе Восточно-Сибирского моря, недалеко от острова Врангеля.

Затмение можно было наблюдать в Канаде, Гренландии, на Фарерских островах, в странах Северной Европы (Исландия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония и Латвия), практически во всей России (кроме мест к юго-западу от линии, примерно проходящей через Псков, Москву и Пензу, и самых восточных мест Дальнего Востока), в Казахстане,  Узбекистане, Киргизии, Монголии и Китае. Во время захода солнца затмение можно было наблюдать в Северной и Южной Корее.

Это затмение являлось повторением через сарос частного солнечного затмения 31 июля 2000 года. Следующее (частное) затмение данного сароса произойдёт 21 августа 2036 года.

Затмения в городах мира 
Обстоятельства видимости затмения для некоторых городов западной Европы, европейской части России и Канады:

Обстоятельства видимости затмения для некоторых городов Азии и азиатской части России:

Моделирование 
Анимация хода затмения

См. также 
 Лунное затмение 27 июля 2018 года — «парное» к данному солнечному затмению лунное затмение
 Солнечные затмения XXI века

Примечания

Ссылки 
 Данные о затмении на сайте NASA.
 
 

2018-08-11
2018 год в науке
Август 2018 года
События 11 августа